Niemcy:
 Ludwigshafen – dzielnica gminy Bodman-Ludwigshafen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Konstancja
 Ludwigshafen am Rhein – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Ludwigshafen – była nazwa powiatu Rhein-Pfalz w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Bodman-Ludwigshafen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia w powiecie Konstancja

Inne:
 Ludwigshafen (Bodensee) – stacja kolejowa
 Ludwigshafen-Mundenheim – stacja kolejowa
 Ludwigshafen (Rhein) Hauptbahnhof – stacja kolejowa
 Ludwigshafen (Rhein) Mitte – przystanek kolejowy